MTV Films ist eine US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft und seit 2006 Teil der Paramount Motion Pictures Group.

Filme

Weblinks 
 Offizielle Seite
 

Filmgesellschaft (Vereinigte Staaten)
Medienunternehmen (Los Angeles)
Film (Los Angeles)
MTV